Huangpu puede referirse a :

Huangpu, río que baña la ciudad china de Shanghái.
Huangpu, división urbana de Shanghái.
Huangpu, división urbana de Cantón, China.